Dario Župarić, né le  à Županja, est un footballeur croate et bosnien. Il joue au poste de défenseur central aux Timbers de Portland.

Carrière 

Dario Župarić quitte son club formateur, le HNK Cibalia, durant l'été 2013 et rejoint le Delfino Pescara.

Le 20 novembre 2019, il rejoint les Timbers de Portland en Major League Soccer.

Statistiques

Palmarès 
 Championnat de Croatie : 2017
 Coupe de Croatie : 2017 et 2019

Références

Liens externes 
 

Footballeur croate
Footballeur bosnien
Joueur du HNK Cibalia
Joueur du Pescara Calcio
Joueur du HNK Rijeka
Joueur des Timbers de Portland
Naissance en mai 1992
Naissance dans le comitat de Vukovar-Syrmie